Jaina steht für:
 Jaina (Nekropole), Maya-Ruinenstätte auf Yucatán, Mexiko
 die indische Religion des Jainismus